Klasztor Marienthal w Netze

Zobacz też:
 Klasztor Mariental
 Klasztor St. Marienthal
 Marienthal